Мошки () — крупнейший род двукрылых из семейства мошек, в широком таксономическом объёме насчитывающий около 1800 видов.

Распространение 
Космополитное.В Ориентальной области более 500 видов

Описание 
Мелкие мошки, длина несколько миллиметров (обычно 2—4 мм). Усики 11-члениковые. Вторая радиальная жилка крыла неразветвлённая. Лапка передней ноги с уплощённым первым члеником. Дорзальная поверхность покрыта щетинками. Гонококситы короче гоностилей. Самки вредят как кровососы. Личинки и куколки обитают в водоёмах.

Систематика 
В мировой фауне известно более 1800 видов (в широком таксономическом объёме) и около 40 подродов. Крупнейшие подроды:  (более 500 видов),  (более 260 видов),  (более 240 видов). Некоторые таксоны иногда рассматриваются как отдельные роды, например .

Список подродов 

 Afrosimulium Crosskey, 1969
 Anasolen Enderlein, 1930
 Asiosimulium Takaoka & Choochote, 2005
 Aspathia Enderlein, 1935
 Boophthora Enderlein, 1921
 Boreosimulium Rubtsov & Yankovsky, 1982
 Byssodon Enderlein, 1925
 Chirostilbia Enderlein, 1921
 Crosskeyellum Grenier & Bailly-Choumara, 1970
 Daviesellum Takaoka & Adler, 1997
 Ectemnaspis Enderlein, 1934
 Edwardsellum Enderlein, 1921
 Eusimulium Roubaud, 1906
 Freemanellum  Crosskey, 1969
 Gomphostilbia Enderlein, 1921
 Hebridosimulium Grenier & Rageau, 1961
 Hellichiella Rivosecchi & Cardinali, 1975
 Hemicnetha Enderlein, 1934
 Inaequalium Coscarón & Wygodzinsky, 1984
 Inseliellum Rubtsov, 1974
 Lewisellum  Crosskey, 1969
 Meilloniellum  Rubtsov, 1962
 Metomphalus Enderlein, 1935
 Montisimulium  Rubtsov, 1974
 Morops Enderlein, 1930
 Nevermannia Enderlein, 1921
 Notolepria Enderlein, 1930
 Obuchovia  Rubtsov, 1947
 Phoretomyia  Crosskey, 1969
 Pomeroyellum  Rubtsov, 1962
 Psaroniocompsa Enderlein, 1934
 Psilopelmia Enderlein, 1934
 Psilozia Enderlein, 1936
 Pternaspatha Enderlein, 1930
 Rubzovia Petrova, 1983
 Schoenbaueria Enderlein, 1921 
 Simulium Latreille, 1802
 Trichodagmia Enderlein, 1934
 Wallacellum Takaoka, 1983
 Wilhelmia Enderlein, 1921
 Xenosimulium  Crosskey, 1969

Некоторые виды 
 подрод Gomphostilbia Enderlein
 Simulium asakoae species-group
 Simulium asakoae Takaoka & Davies, 1995
 Simulium chaudinhense Takaoka & Sofian-Azirun, 2017
 Simulium confertum Takaoka & Sofian-Azirun, 2015
 Simulium fuscidorsum Takaoka & Ya’cob, 2015
 Simulium hmongense Takaoka & Ya’cob, 2017
 Simulium hongthaii Takaoka, Sofian-Azirun & Ya’cob, 2014
 Simulium phulocense Takaoka & Chen, 2015
 Simulium quychauense Takaoka & Chen, 2017
 Simulium sanchayense Takaoka & Lau, 2017
 Simulium tamdaoense Takaoka, Sofian-Azirun & Ya’cob, 2014
 Simulium unii Takaoka & Pham, 2017
 Simulium thituyenae Takaoka & Pham, 2015
 Simulium vinhphucense Takaoka & Low, 2017
 Simulium batoense species-group
 Simulium dachaisense Takaoka & Lau, 2015
 Simulium duolongum Takaoka & Davies, 1995
 Simulium lamdongense Takaoka & Sofian-Azirun, 2015
 Simulium longlanhense Takaoka & Ya’cob, 2015
 Simulium parahiyangum Takaoka & Sigit, 1992
 Simulium  siamense Takaoka & Suzuki, 1984
 Simulium ceylonicum species-group
 Simulium inthanonense Takaoka & Suzuki, 1984
 Simulium darjeelingense species-group
 Simulium eshimai Takaoka & Adler, 2017
 Simulium epistum species-group
 Simulium montiblense Takaoka, 1983
 Simulium gombakense species-group
 Simulium thuathienense Takaoka & Sofian-Azirun, 2015
 Simulium varicorne species-group
 Simulium breviflagellum Takaoka & Sofian-Azirun, 2015
 подрод Subgenus Montisimulium Rubtsov
 Simulium nigrofilum Takaoka & Sofian-Azirun, 2017
 подрод Nevermannia Enderlein
 Simulium feuerborni species-group
 Simulium bachmaense Takaoka, Sofian-Azirun & Ya’cob, 2014
 Simulium langbiangense Takaoka, Sofian-Azirun & Ya’cob, 2014
 Simulium maeaiense Takaoka & Srisuka, 2011
 Simulium phami Takaoka, Sofian-Azirun & Ya’cob, 2014
 Simulium ruficorne species-group
 Simulium aureohirtum Brunetti, 1911
 Simulium vernum species-group
 Simulium laichauense Takaoka & Sofian-Azirun, 2017
 Simulium tayense Takaoka & Ya’cob, 2017

 подрод Simulium Latreille
 Simulium argentipes species-group
 Simulium sansahoense Takaoka & Chen, 2017
 Simulium christophersi species-group
 Simulium atipornae Takaoka, Srisuka & Choochote, 2014
 Simulium griseifrons species-group
 Simulium chungi Takaoka & Huang, 2006
 Simulium grossifilum Takaoka & Davies, 1995
 Simulium laocaiense Takaoka & Lau, 2017
 Simulium maenoi Takaoka & Choochote, 2002
 Simulium nigrogilvum Summers, 1911
 Simulium turgidum Takaoka & Pham, 2017
 Simulium vietnamense Takaoka, Sofian-Azirun & Chen, 2014
 Simulium malyschevi species-group
 Simulium obliquum Takaoka & Low, 2017
 Simulium multistriatum species-group
 Simulium daoense Takaoka & Adler, 2017
 Simulium hirtinervis Edwards, 1928
 Simulium lacduongense Takaoka & Ya’cob, 2015
 Simulium laui Takaoka & Sofian-Azirun, 2015
 Simulium malayense Takaoka & Davies, 1995
 Simulium nobile species-group
 Simulium nodosum Puri, 1933
 Simulium striatum species-group
 Simulium chiangmaiense Takaoka & Suzuki, 1984
 Simulium jeffreyi Takaoka & Davies, 1995
 Simulium nakhonense Takaoka & Suzuki, 1984
 Simulium quinquestriatum (Shiraki, 1935)
 Simulium thailandicum Takaoka & Suzuki, 1984
 Simulium tavanense Takaoka & Sofian-Azirun, 2017
 Simulium taythienense Takaoka, Sofian-Azirun & Ya’cob, 2014
 Simulium xuandai Takaoka, Sofian-Azirun & Ya’cob, 2014
 Simulium tuberosum species-group
 Simulium congi Takaoka & Sofian-Azirun, 2015
 Simulium doipuiense Takaoka & Choochote, 2005 (complex)
 Simulium fuscicoxae Takaoka & Ya’cob, 2017
 Simulium rosliramlii Takaoka & Chen, 2017
 Simulium giayense Takaoka & Lau, 2017
 Simulium huense Takaoka & Ya’cob (substitute name)
 Simulium sapaense Takaoka & Low, 2017
 Simulium lowi Takaoka & Adler, 2017
 Simulium tani Takaoka & Davies, 1995 (complex)
 Simulium suoivangense Takaoka & Pham, 2017
 Simulium xuandei Takaoka & Pham, 2015
 Simulium variegatum species-group
 Simulium chamlongi Takaoka & Suzuki, 1984
 Simulium phuluense Takaoka & Sofian-Azirun, 2017
 Другие
 Simulium banaticum

Примечания

Литература 
 

Мошки
Роды двукрылых